Santa Verônica, mulher que, segundo os católicos, teria limpado o rosto de Jesus na via-crúcis
Veronica (género), na taxonomia botânica
Veronica (motor de busca), informática

Cinema e TV
Veronica (filme de 1972), filme romeno
Verônica (filme de 2009), filme brasileiro com Andréa Beltrão
Verônica (telenovela), produção mexicana

Desambiguações de antropônimos